Wallick er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Arnold Wallick (1779–1845) - dansk maler
 Carl Wolf Josef Nathanael Wallick (1825–1888) - dansk jurist

Se også 

 Wallich

Efternavne